Paul Cooper (ur. 1953) – angielski piłkarz
 Paul Cooper (ur. 1956) – brytyjski żużlowiec
 Paul Cooper (ur. 1965) – brytyjski żużlowiec
 Paul Cooper (ur. 1982) – brytyjski żużlowiec